Tan – album zespołu Kult
 Tangens - jedna z funkcji trygonometrycznych